The Love Bug (pol. Kochany Chrabąszcz) – film z 1968 roku
 The Love Bug – serial telewizyjny
 The Love Bug – singel m-flo wykonany wspólnie z BoA